Potrerillos (Cortés)
Potrerillos (El Paraíso)
Potrerillos (Luján de Cuyo)

Desambiguações de topônimos